Эдвард Лёве (; , 23 сентября 1794, Прага — 24 февраля 1880, Лондон) — английский  (переехал в Англию около 1830 г.), мастер. Участник первого международного турнира в Лондоне. Сыграл ряд матчей с сильнейшими шахматистами Англии, а также с П. Морфи.

Из пражской еврейской семьи. Был крупным бизнесменом, в частности, владел отелем «Лёве». В этом отеле состоялся его матч с П. Морфи.

Последние годы прожил в доме на ул. Суррей в Стрэнде.

В некрологе, помещённом в журнале «Chess Monthly», дается характеристика Лёве как шахматиста, не стремившегося к высоким званиям, но опасного для любого противника. По мнению автора некролога, Лёве должен быть внесен в списки сильнейших шахматистов своего времени.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 

Родившиеся в Праге